Bolea ephippiata, unique représentant du genre Bolea, est une espèce d'opilions eupnois de la famille des Phalangiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Macédoine du Nord

Description 
Le mâle holotype mesure .

Étymologie 
Ce genre est nommé en l'honneur de Jože Bole

Publication originale 
 Hadži, 1973 : « Novi taksoni suhih juzim (Opilionoidea) v Jugosulaviji. » Razprave Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti (SAZU) IV, , , .

Liens externes

Notes et références 

Phalangiidae
Espèce d'opilions (nom scientifique)
Faune endémique de Macédoine du Nord